Crack a Bottle er første, uofficielle, single fra den amerikanske rapper Eminems sjettes studiealbum, Relapse. Med på sangen er sangens producer, Dr. Dre og Eminems protegé, 50 Cent.

Hitlister

Referencer 

Eminem-sange
Singler fra 2009
Dr. Dre-sange